Il singolare del Virginia Slims of Houston 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Chris Evert era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 3–6, 6–1, 6–4 contro Monica Seles.

Teste di serie

  Chris Evert (finale)
  Zina Garrison (secondo turno)
  Katerina Maleeva (primo turno)
  Lori McNeil (quarti di finale)

 Susan Sloane (semifinali) 
 Amy Frazier (secondo turno) 
 Isabel Cueto (primo turno) 
 Gretchen Magers (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1989